Third Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Third Baptist Church (Washington, DC., District of Columbia), NRHP-ID 08001094
 Third Baptist Church (Nashville, Tennessee), NRHP-ID 79002427